Børsen steht für:

 Børsen (Zeitung), eine dänische Wirtschaftstageszeitung
 Børsen (Gebäude), ein Gebäude in Kopenhagen